17-й Чемпионат Европы по шорт-треку 2013 года прошёл 18—20 января в Мальмё (Швеция). Чемпионом Европы среди женщин стала представительница Италии Арианна Фонтана, среди мужчин чемпионом Европы стал представитель Нидерландов Фрек ван дер Варт. В женской эстафете победила сборная Нидерландов, в мужской — сборная России. В соревнованиях приняли участие конькобежцы из 25 стран.

Призёры чемпионата

Медальная таблица

Медали за дистанцию 3000 метров не вручаются.

Результаты

Женщины

Многоборье

Финалисты на дистанциях 
500 Метров

Дата: 19. Января 2013

1000 Метров

Дата: 20. Января 2013

1500 Метров

Дата: 18. Января 2012

3000 Метров Суперфинал

Дата: 20. Января 2013

Эстафета

Мужчины

Многоборье

Финалисты на дистанциях 
500 Метров

Дата: 19. Января 2013

1000 Метров

Дата: 20. Января 2013

1500 Метров

Дата: 18. Января 2013

3000 Метров Суперфинал

Дата: 20. Января 2013

Эстафета

Ссылки 
 Результаты на сайте ИСУ

Примечания 

2013
Шорт-трек
Январь 2013 года
Спорт в Швеции в 2013 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Международные спортивные соревнования в Мальмё
Чемпионаты Европы в Швеции